Il doppio del torneo di tennis Oberstaufen Cup 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomáš Krupa e Jiří Novák che hanno battuto in finale Lorenzo Manta e Patrick Mohr 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Emanuel Couto /  Tomas Nydahl (quarti di finale)
 Tomáš Krupa /  Jiří Novák (Campioni)

 Dirk Dier /  Lars Koslowski (semifinali)
 Robert Devens /  Ian Williams (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 1995